High Society — второй студийный альбом, выпущенный музыкальным продюсером и диджеем High Contrast 20 сентября 2004 года на музыкальном лейбле Hospital Records.

Список композиций 
 Lovesick  – 7:14
 Tutti Frutti  – 6:06
 High Society (Featuring Dynamite MC)  – 5:25
 Brief Encounter  – 5:44
 Racing Green – 6:46
 Angels And Fly (Featuring No.Lay) – 5:12
 Natural High  – 6:25
 The Persistence Of Memory  – 6:29
 Twilight's Last Gleaming  – 9:36
 Only Two Can Play (Featuring Spoonface) – 4:32
 Yesterday's Colours  – 5:50
 The Basement Track  – 2:41

Примечания 

Альбомы в стиле драм-н-бейс
Альбомы 2004 года